Plaatsen/gemeenten in Frankrijk
 Faugères (Ardèche)
 Faugères (Hérault)
Overige betekenissen:
 Faugères (wijn), een languedocwijn